Ядринцев — фамилия; имеет женскую форму Ядринцева.

 Ядринцев, Анатолий Якимович (1933—2013) — российский учёный-зоотехник.
 Ядринцев, Николай Михайлович (1842—1894) — сибирский публицист, писатель и общественный деятель, исследователь Сибири и Центральной Азии.
 Ядринцева, Аделаида Фёдоровна (урождённая Баркова; 1854—1888) — российская журналистка, писательница, переводчица, этнограф.

Составные фамилии 
 Доброва-Ядринцева, Лидия Николаевна (Злобина; 1885—1942) — социалист-революционер, этнограф, историк.